Signori della Notte – magistrature della Repubblica di Venezia
 Signori della Notte – divinità precolombiane